Piąty sezon FIA GT Championship rozpoczął się 31 marca na torze Monza, a zakończył się 21 października na torze Estoril. Tytuł w klasie GT zdobył zespół Larbre Compétition, a w klasie N-GT tytuł zdobył zespół JMB Competition.

Kalendarz wyścigowy i zwycięzcy

Klasyfikacje generalne

GT Kierowcy

N-GT Kierowcy

GT Zespoły

N-GT Zespoły 

† – JMB Competition zdobyło tytuł z przewagą 3 zwycięstw nad RWS Motorsport.

Linki zewnętrzne 
 
 
 

2001 w sportach motorowych
Sezony FIA GT Championship